Староякупово — название населённых пунктов в России:

 Староякупово — деревня, Зилаирский район Башкортостана.
 Староякупово — село, Матвеевский район Оренбургской области.

См. также 
 Якупово
 Новоякупово